Гай Светоний ():

 Гай Светоний Паулин — римский претор, военачальник, правитель Британии (58-62), затем, совместно с Гаем Люцием Телесином консул (66) Римской империи
 Гай Светоний Транквилл — римский писатель, историк и учёный-энциклопедист, живший приблизительно между 75 и 160 гг. н. э.